ХТЗ се може односити на:
 Хрватска туристичка заједница, хрватска национална туристичка организација
 Хрватска тражи звијезду, хрватски ТВ шоу